Andreï Pavlovitch Svetlakov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou) est un hockeyeur international russe.

Biographie 
Formé au HK CSKA Moscou, Svetlakov évolue avec la Krasnaïa Armia en MHL à partie de l'âge de 16 ans. En 2015 il est intégré à l'effectif de l'équipe sénior et débute dans la KHL le .

Il remporte la Coupe Gagarine 2019 et 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || Krasnaïa Armia || MHL || 33 || 1 || 3 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Krasnaïa Armia || MHL || 35 || 4 || 4 || 8 || 18 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Krasnaïa Armia || MHL || 49 || 18 || 34 || 52 || 92 || 10 || 5 || 6 || 11 || 10
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL ||30 ||7 ||3 ||10 ||14 ||8 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2015-2016 || Zvezda Tchekhov || VHL ||5 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Krasnaïa Armia || MHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL ||37 ||4 ||12 ||16 ||42 ||10 ||3 ||0 ||3 ||18
|-
| 2016-2017 || Zvezda Tchekhov || VHL ||2 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 37|| 7||10 ||17 ||44 ||12 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
| 2017-2018 || Zvezda Tchekhov || VHL ||8 ||2 ||6 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 44|| 8|| 7|| 15||25 ||18 ||2 ||6 ||8 ||8
|-
| 2018-2019 || Zvezda Moscou || VHL ||2 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HK CSKA Moscou || KHL ||41 ||5 ||12 ||17 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL ||48 ||7 ||13 ||20 ||48 ||23 ||1 ||3 ||4 ||12
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL ||28 ||3 ||4 ||7 ||18 ||22 ||4 ||5 ||9 ||18
|-
| 2021-2022 || Zvezda Moscou || VHL ||3 ||3 ||2 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
|2013|| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||0||2||2||12|| ||  place
|-
|2016|| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 1|| 4|| 6|| +3||  Médaille d’argent

Notes et références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine